Lenaerts is een Nederlandse of Vlaamse achternaam.

Personen met de achternaam Lenaerts 
 Anneleen Lenaerts (1987), Belgische harpiste
 Constant Lenaerts (1852-1931), Belgisch dirigent
 Éric Lenaerts (1965), Belgisch striptekenaar en illustrator
 Heidi Lenaerts (1975), Belgische presentatrice
 Henri Lenaerts (1923-2006), Belgisch beeldhouwer en kunstschilder
 Herman Lenaerts (1923-2009), Belgisch jurist en hoogleraar
 Jeroen Lenaerts (1982), Belgisch acteur
 Joris Lenaerts (1989), Belgisch radiopresentator
 Mitch Lenaerts (1982), Belgisch korfballer
 Lieven Lenaerts (1943), Belgisch politicus
 Koen Lenaerts (1954), Belgisch jurist en hoogleraar
 Robin Lenaerts (1996), Belgisch voetballer
 Silvia Lenaerts (1966), Belgisch hoogleraar
 Sofie Lenaerts (1975), Belgische bergbeklimster en televisiepresentatrice
 Tom Lenaerts (1968), Belgisch televisiemaker
 Toon Lenaerts (1990), Belgisch voetballer
 Wouter Lenaerts (1981), Belgisch componist, dirigent en pianist
 Yves Lenaerts (1983), Belgisch voetballer

Nederlandse of Vlaamse achternaam